6. Panzerarmee steht für:

 6. Panzerarmee (Wehrmacht)
 6. Panzerarmee (Rote Armee)